Бокојна има више значења:

 Општина Бокојна (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокојна (Бокојна, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокојна (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокојна (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокојна, Бокоина (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику